Coeli (in latino del cielo) può riferirsi a:
 3276 Porta Coeli – asteroide della fascia principale
 Chiesa di Santa Maria Scala Coeli – chiesa di Roma
 Coeli Aula – frazione di Montespertoli, in provincia di Firenze
 Medium coeli – direzione superiore ad una particolare località geografica
 Imum coeli – punto inferiore del grafico zodiacale
 Luigi Coeli – calciatore italiano
 Palazzo Santa Maria Porta Coeli –  palazzo storico di Napoli
 Scala Coeli – comune italiano della provincia di Cosenza in Calabria

Pagine correlate
 Ara Coeli
 Regina Coeli